Gabriel Campisi (1968) – produttore, sceneggiatore e regista statunitense
 Luciano Campisi (1860-1933) – scultore italiano
 Michele Campisi (1963) – politico italiano